

Реки

Россия 
 Куделя — устаревшее название реки Куделька, левый приток реки Иня в Новосибирской области.

Украина 
 Куделя — левый приток реки Ирпень в Киевской области.

Фамилия 
 Куделя, Светлана Витальевна (род. 1992) — украинская легкоатлетка, мастер спорта Украины международного класса.

Викисловарь 
 Куделя

См. также 
 Куделька